Карл Генрих Йорденс (; 24 апреля 1757 — 6 декабря 1835) — немецкий историк литературы.

Изучал теологию и филологию в Галле, затем работал учителем, а с 1796 г. директором лицея в силезском городке Лаубан. Его основной труд — «Словарь немецких поэтов и прозаиков» (; Лейпциг, 1806—1811), содержащий ценные библиографические данные. Кроме того, Йорденс собрал и опубликовал двухтомник «Знаменательные случаи, характерные черты и анекдоты из жизни замечательных немецких писателей» (; 1812).

Литература 
 

Литературоведы Германии
Персоналии по алфавиту